Nancy In London — третий студийный альбом американской певицы и актрисы Нэнси Синатры, выпущенный в 1966 году на лейбле Reprise Records.

Как и его предшественники Nancy In London был спродюсирован Ли Хэзлвудом  и аранжирован Биллом Стрэйнджем.

Список композиций

Сторона A
"On Broadway" (Jerry Leiber, Mike Stoller, Barry Mann, Cynthia Weil) - 3:09
"The End" (Jimmy Krondes, Sid Jacobson) - 2:52
"Step Aside" (Tommy Jennings) - 3:00
"I Can't Grow Peaches On A Cherry Tree" (Camille Monte, Estelle Levitt) - 3:30
"Summer Wine" (Lee Hazlewood) (Дуэт с Ли Хэлзвудом) - 3:46
Сторона Б
"Wishin' and Hopin'" (Burt Bacharach, Hal David) - 3:05
"This Little Bird" (John D. Loudermilk) - 3:05
"Shades" (Lee Hazlewood) - 2:50
"Hutchinson Jail" (Lee Hazlewood) - 2:33
"Friday's Child" (Lee Hazlewood) - 2:42

Примечания 

Альбомы Reprise Records
Альбомы Нэнси Синатры
Альбомы, спродюсированные Ли Хезлвудом